Афоничев, Александр Алексеевич (род. 1954) — российский общественный деятель.
 Афоничев, Владимир Сергеевич (1948—2013) — советский и российский тренер по баскетболу, заслуженный тренер РСФСР.